МФК «Зенит» — мини-футбольный клуб из Санкт-Петербурга, существовавший в 1993—1999 годах. В 1993—1995 годах назывался «Полесье».

Высшее достижение в чемпионатах России — четвёртое место в сезонах 1996/97 и 1998/99.

Расформирован в 1999 году по финансовым причинам.

История 
Клуб основан в 1993 году под названием «Полесье» — спонсором был одноименный ресторан напротив стадиона «Турбостроитель». В первые годы существования игрой за него отметились Дмитрий Бородин и Алексей Игонин, ставшие впоследствии известными футболистами. В 1993 году команда стала чемпионом Санкт-Петербурга, в финальном матче обыграв «Локомотив» (4:0). В сезоне 1994/95 петербуржцы сумели пробиться в элиту российского мини-футбола. Свой первый сезон в высшей лиге они начали под названием «Зенит».

Команду возглавил петербуржец Юрий Руднев, впоследствии ставший с московским «Динамо» одним из самых титулованных тренеров России. В сезоне 1995/96 «Зенит» занял лишь 13 место, зато в следующем сезоне преподнёс сенсацию, более половины турнирной дистанции идя вровень с московской «Диной». Но вторую часть чемпионата петербургский клуб прошёл менее уверенно и занял лишь четвёртое место, что, впрочем, являлось хорошим результатом для клуба, проводящего лишь второй сезон в элите. В те годы за него играли петербуржцы Сергей Иванов, Павел Степанов, Андрей Соловьёв и Владислав Щучко, ставшие впоследствии звёздами российского мини-футбола.

В сезоне 1997/98 подопечные Руднева заняли пятое место. Следующий сезон «Зенит» провёл на фоне финансовых проблем, но, несмотря на это, петербуржцы повторили результат позапрошлогоднего сезона и заняли четвёртое место. Однако после этого сезона команда прекратила существование.

В 2017 году существовала идея возродить этот мини-футбольный клуб при ФК «Зенит», однако дальше разговоров дело не зашло.

Выступления в чемпионатах России

Известные игроки

Примечания 

Мини-футбольные клубы России
Нефункционирующие мини-футбольные клубы
Спортивные клубы Санкт-Петербурга